Холодний Петро Іванович (1876–1930) — визначний маляр-імпресіоніст.
 Холодний Петро Петрович (1902–1990) — маляр і графік.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок